Aufstoßen (auch als Regurgitation oder Eruktation) bezeichnet

 das Aufstoßen von Magenflüssigkeiten, siehe Sodbrennen
 das Aufstoßen von Luft, siehe Rülpsen